Sarrazac (Dordogne)
Sarrazac (Lot)